

Patronyme
Le patronyme germanique Lieben est une forme génitive de , hypocoristique de .

Il apparaît surtout dans les pays germaniques mais aussi en Belgique.

Lieben
Adolf Lieben, chimiste autrichien.

Autres
Le prix Ignaz-Lieben (Ignaz-Lieben-Preis), prix annuel autrichien décerné à de jeunes scientifiques en physique, chimie ou biologie.
 Palais Lieben-Auspitz, palais de Vienne construit pour Adolf Lieben et ses frères et sœurs.

Patronyme germanique
Patronyme allemand